Slow down може да се отнася за:

 Slow Down – сингъл на Блър
 Slow Down – сингъл на Селена Гомес
 Slow Down – сингъл на Халфорд
 Slow Down – сингъл на Showtek